Миравете-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 36.70 км². Население — 38 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля